Grundheil steht für:

 Acker-Gauchheil
 Echter Ehrenpreis
 Gemeine Schafgarbe
 Gewöhnlicher Wasserdost